Minutemen ("uomini del minuto" in lingua inglese, minuteman al singolare) erano i membri della milizia delle Tredici colonie americane, che dovevano essere pronti per la battaglia con preavviso di un minuto.

Lo stesso nome fu dato a diverse altre successive unità militari statunitensi, per richiamare il successo e il patriottismo dei minutemen originali.

Minutemen può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Gli esploratori del tempo (Minutemen) – film Disney per la televisione del 2008

Fumetto 
 Minutemen – personaggi di Watchmen

Missilistica 
 LGM-30 Minuteman – un tipo di missile

Musica 
 Minutemen – gruppo musicale punk rock statunitense degli anni 1980

Politica
 Minutemen – gruppo paramilitare di estrema destra attivo negli anni '60 e '70 negli Stati Uniti

Sport 
 Minutemen – soprannome degli atleti dell'Università del Massachusetts ad Amherst
 Boston Minutemen – club calcistico statunitense

Videogiochi 
 Minutemen – fazione amica del gioco Fallout 4